Эрнст Марлье (28 июля 1875 года в Кобурге — 1948 ; полное имя Эрнст Фердинанд Эмиль Марлье) — немецкий предприниматель-шарлатан. В построенной им роскошной вилле позднее была проведена печально известная Ванзейская конференция.

Биография 

Эрнст Марлье был сыном Филиппа Марлье (главного почтового комиссара Баварии, ум. 1901 или 1902) и его второй жены Матильды Марлье, урождённой Форкельн. После завершения коммерческого обучения на Фабрике бухгалтерских книг Фукса, он служил в пехотном полку № 22 в Касселе с 1895 по 1897 год и переехал в Нюрнберг в 1899 году. Там он был владельцем компании по доставке товаров по почте Micado Вероятно, с тех пор он также был вовлечен в оптовую торговлю углем в Нюрнберге своего сводного брата Юлиуса Марлье (род. 1852). 1903 году он поехал в Берлин, где сначала жил на Курфюрстенштрассе 173а (угол Денневицштрассе) в Тиргартене, а затем на Штернштрассе 22 в Лихтерфельде. Он основал различные компании по производству фармацевтических продуктов, такие как Chemische Fabrik Dr. Schröder GmbH, химический завод Dr. Hartmann GmbH и химический завод Dr. Вагнер и Марлье.

В 1905 году Фармацевтический институт Берлинского университета определил, что лекарства Марлье состоят в основном из винной кислоты, лимонной кислоты, хлорида натрия и яичного желтка. Ещё в 1907 году штаб берлинской полиции сообщал о снадобьях Марлье, что «у них нет тех свойств, которые им приписываются в рекламе». Фармацевтические и медицинские препараты, продаваемые Марлье, среди прочего, включали Антипозитин, Антинейрастин, Ренаскин, Сланкал, Леватин, Виснервин, Виталито и Хамасол. В том же году власти Германии запретили препараты Антипозитин и Антинейрастин.

Марлье был осужден несколько раз: в 1904 году за нарушение неприкосновенности жилища и простое телесное повреждение, а в 1906 году — за незаконную торговлю ядами и лекарствами. Несмотря на это, он разбогател и достиг значительного годового дохода в размере около 100 000 марок. Он несколько раз ходатайствовал о награждении медалями и званиями, но смог получить лишь звание королевского прусского коммерции советника. В 1912 году он снова столкнулся с уголовным преследованием, теперь уже за хулиганство, физическое домогательство, оскорбление должностных лиц и сопротивление государственной власти.

Вилла Марлье 
В конце 1914 года Марлье поручил берлинскому архитектору Паулю Баумгартену-старшему построить роскошную виллу в районе Колония Альзен на Гросер-Ванзе. В 1921 году он продал виллу за 2,3 миллиона марок, которые быстро обесценились из-за инфляции, промышленнику Фридриху Мину. Последний, попав в тюрьму за махинации с Берлинской газовой компанией, был вынужден продать виллу в 1940 году Фонду Нордхав, близкому к СС. Посредством этого фонда ей фактически распоряжался Рейнхард Гейдрих. 20 января 1942 года на вилле проходила Ванзейская конференция.

После продажи виллы Ванзее Эрнст Марлье сначала жил в Берлине-Целендорфе, а с 1926 по 1928 год — в Базеле. Затем он переехал в Лугано, но избегал регистрации в полиции. Его дальнейшая судьба и подробности смерти неизвестны.

Литература 
 Michael Haupt: Das Haus der Wannsee-Konferenz. Von der Industriellenvilla zur Gedenkstätte. Bonifatius Verlag, Paderborn 2009, ISBN 978-3-9813119-1-4. (Leseprobe S. 22-26 mit biografischen Informationen zu Marlier online als PDF; 165 kB)

Ссылки 
 Эрнст Марлье (1875-?). на веб-сайте Мемориального и образовательного центра House of the Wannsee Conference Memorial and Education Center, последний доступ 30. Июль 2015 г.

Примечания 

Предприниматели Германии